Хидратација може бити:

Хидратација (реакција), хемијска реакција у којој се рекомбинован молекул воде уграђује у новонастало једињење.
Хидратација (солватација), окруживање честице растворка молекулима воде.